Berlin-Wittenau, een stadsdeel van Berlijn, onderdeel van district Reinickendorf
Station Wittenau, S-Bahnstation in het gelijknamige stadsdeel
Wittenau (metrostation), metrostation in het gelijknamige stadsdeel